El Torneig d'Umag 2011, oficialment conegut com a Studena Croatia Open Umag 2011, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de juliol de 2011 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista ucraïnès Aleksandr Dolhopòlov va guanyar el primer títol individual de la seva carrera, mentre el croat Marin Čilić va perdre ambdues finals.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011